El paral·lel 55º nord és una línia de latitud que es troba a 55 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 55° de latitud nord, un grau de longitud equival a  63,994 km; la longitud total del paral·lel és de 23.038 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 6.097 km i a 3.905 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 55º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 11.519 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 7.810 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 17 hores i 22 minuts a l'estiu, i 7 hores i 10 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 55º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Nord
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sylt, prop del punt més septentrional d'Alemanya
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Wadden
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Jutlàndia (terra ferma) i l'illa d'Als
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Petit Belt
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illes de Skarø, Tåsinge i Langeland
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Gran Belt
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Smålandsfarvandet
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illes de Sjælland i Møn
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Bàltic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Bornholm
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Bàltic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Província de Kaliningrad - passa a través de la llacuna de Curlàndia
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| passa a través de Novossibirsk
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Feklistova
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Bolshoy Shantar
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Kamtxatka
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Bering
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa Medni, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska - Unimak i la península d'Alaska
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Golf d'Alaska - passa al sud de les illes Dolgoi i Unga, Alaska, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska - Nagai
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Golf d'Alaska
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska – Little Koniuji
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Golf d'Alaska
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Alaska - Illes Dall, Sukkwan i Príncep de Gal·les
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Clarence
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska – illa Annette i illa Duke
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Canal de Revillagigedo
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska – Sud-est d'Alaska
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica – Illa Pearse i terra ferma Alberta Saskatchewan Manitoba Ontàrio
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Hudson
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Quebec Terranova i Labrador - per uns 12 km Quebec Terranova i Labrador - per uns 5 km Quebec - per uns 3 km Terranova i Labrador Quebec Terranova i Labrador - terra ferma i les illes Adlavik
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa d'Arranmore i terra ferma
|-
| 
! scope="row" | 
| Irlanda del Nord (passa a través de la ciutat de Derry)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Canal del Nord
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Escòcia (travessa Gretna) Anglaterra (passa a través de l'àrea urbana de Newcastle-upon-Tyne)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Nord
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 54º nord
 Paral·lel 56º nord

Referències 

Línies de latitud